La competició individual masculina fou una de les cinc proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro de 2016. La prova es va realitzar entre els dies 6 i 14 d'agost de 2016 en el recinte Centro Olímpico de Tenis, situat en el Parque Olímpico da Barra del barri de Barra da Tijuca de la mateixa ciutat, sobre el tipus de superfície DecoTurf. Hi participaren 64 tennistes de 34 països diferents.

El tennista australià John Millman va esdevenir el primer tennista de la història en guanyar un partit amb un doble 6−0 per superar el lituà Ričardas Berankis. La jornada del dia 10 d'agost es va cancel·lar a causa de la pluja, de manera que les jornades de quarts de final i semifinals es van desplaçar a l'endemà i les dues finals es van disputar el darrer dia. El tennista britànic Andy Murray va guanyar la segona medalla d'or consecutiva en aquesta prova després de l'aconseguida l'any 2012, esdevenint el primer tennista masculí en guanyar dues medalles d'or individuals. El seu rival, l'argentí Juan Martín del Potro també va guanyar la seva segona medalla, ja que havia guanyat la de bronze l'any 2012.

Calendari

Classificació

Caps de sèrie 

  Novak Đoković  (1a ronda)
  Andy Murray  (campió)
  Rafael Nadal  (semifinals, 4a posició)
  Kei Nishikori  (semifinals, medalla de bronze)
  Jo-Wilfried Tsonga  (2a ronda)
  Gaël Monfils  (quarts de final)
  David Ferrer  (2a ronda)
  David Goffin  (3a ronda)

  Marin Čilić  (3a ronda)
  Roberto Bautista Agut  (quarts de final)
  Pablo Cuevas  (2a ronda)
  Steve Johnson  (quarts de final)
  Philipp Kohlschreiber  (2a ronda)
  Jack Sock  (1a ronda)
  Simon Gilles  (3a ronda)
  Benoit Paire  (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí   
 Quadre individual masculí a ITF  
 Quadre individual masculí  a Sports-Reference 
 Llista de participants   

Masculi Individual